Óglaigh na hÉireann, signifiant en gaélique Volontaires de l'Irlande peut désigner :
 Óglaigh na hÉireann, armée irlandaise ;
Plusieurs groupes armés revendiquant l'appellation d'Irish Republican Army ;
 Óglaigh na hÉireann, petit groupe paramilitaire républicain nord-irlandais, issu de l'Armée républicaine irlandaise de la Continuité.